Суперлига 2004/2005 годов () — 92-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 2004/05 на сайте rsssf.com 

2004/2005
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2004 году
Спорт в Дании в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005